Jüdische Gemeinde Laudenbach steht für:

 Jüdische Gemeinde Laudenbach (Bergstraße), Gemeinde Laudenbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Jüdische Gemeinde Laudenbach (Karlstadt), Stadtteil Laudenbach von Karlstadt, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Jüdische Gemeinde Laudenbach (Unterfranken), Gemeinde Laudenbach, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Jüdische Gemeinde Laudenbach (Weikersheim), Stadtteil Laudenbach von Weikersheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg